Kupffer:
Elisar von Kupffer
Karl Wilhelm von Kupffer

cellula di Kupffer